Il termine LC2 può riferirsi a:

Lancia LC2 – automobile.
KTM LC2 – motociclo.
Poltrona LC2 – realizzata da Le Corbusier.